VLS-1 (сокр. от  — букв. Спутниковая ракета-носитель) — бразильская ракета-носитель лёгкого класса, основная ракета-носитель Бразильского космического агентства (БКА).

История создания 
Разработка VLS-1 началась в 1984 году, после первого запуска ракеты . За прошедшее время были построены три ракеты-прототипа и произведены две попытки запуска с космодрома Алкантара. Запуски прототипов V1 и V2 (VLS-1 V1 и VLS-1 V2) окончились неудачей из-за технических проблем, но позволили провести тестирование некоторых компонентов ракеты. 22 августа 2003 года, за два дня до намеченного старта, прототип V3 взорвался на пусковом столе. 21 человек погиб, стартовая установка была разрушена. Катастрофа привела к значительному регрессу бразильской космической программы.

В настоящее время разрабатывается прототип V4.

Модификации

VLS-R1 
Тестовая версия РН VLS-R1 имела две ступени, следующей конфигурации:
 Первая ступень — четыре ракетных двигателя S-20.
 Вторая ступень — массо-габаритный макет ракетного двигателя S-20.

VLS-R2 
Тестовая версия РН VLS-R2 имела две ступени, следующей конфигурации:
 Первая ступень — четыре ракетных двигателя S-20.
 Вторая ступень — один ракетный двигатель S-20.

VLS-XVI 01 
Тестовая версия РН VLS-XVI 01, суборбитальная тестовая версия имела три твердотопливные ракетные ступени и ускорители, следующей конфигурации:
 Ускорители — четыре ракетных двигателя S-23.
 Первая ступень — один ракетный двигатель S-43TM.
 Вторая ступень — макет ракетного двигатель S-40TM.
 Третья ступень — макет ракетного двигатель S-44.

VLS-1 оперативная конфигурация 
Тестовая версия РН VLS-1 имела три твердотопливные ракетные ступени и ускорители, следующей конфигурации:
 Ускорители — четыре ракетных двигателя S-43.
 Первая ступень — один ракетный двигатель S-43TM.
 Вторая ступень — один ракетный двигатель S-40TM.
 Третья ступень — один ракетный двигатель S-44.

История пусков

Тестовые пуски

Будущие пуски

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр
 Музей авиации и космонавтики (Париж)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ракеты-носители
Космонавтика Бразилии